

Canada 
Memphrémagog est une municipalité régionale de comté de la province de Québec dans la région administrative de l'Estrie.
Memphrémagog est un lac de l'Estrie.
Memphrémagog est une centrale hydroélectrique de  l'Hydro-Magog.